Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een vaarweg in de Nederlandse provincies Friesland en Groningen
 HLD, een reeks van diesellocomotieven van de NMBS